Longjing steht für:

 Long Jing, auch Drachenbrunnentee, ein grüner Tee

 Longjing (Yanbian) (), Stadt im Autonomen Bezirk Yanbian in der chinesischen Provinz Jilin
 Longjing (Taichung) (), Bezirk der Stadt Taichung in der Republik China auf Taiwan
 Longjing (Renhuai) (), Großgemeinde der Stadt Renhuai in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longjing (Pingqiao) (), Gemeinde im Stadtbezirk Pingqiao der Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan
 Longjing (Wushan) (), Gemeinde im Kreis Wushan der chinesischen Stadt Chongqing
 Longjing (Shiqian) (), Nationalitätengemeinde der Dong und Gelao im Kreis Shiqian in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longjing (Da’an) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Da’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longjing (Baidi) (), Dorf der Großgemeinde Baidi in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Longjing (Hangzhou) (), Dorf des Stadtbezirks Xihu der Stadt Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang